Riva Palacio ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Riva Palacio López, mexikanischer Politiker (PRI), Gouverneur von Morelos
 Carlos Riva Palacio (1892–1936), mexikanischer Politiker (PRI), Gouverneur des Bundesstaates México
 Emilio Riva Palacio, mexikanischer Politiker (PRI), Gouverneur von Morelos
 Mariano Riva Palacio (1803–1880), mexikanischer Jurist und Politiker, Gouverneur des Bundesstaates México
 Vicente Riva Palacio (1832–1896), mexikanischer Politiker, Militär und Schriftsteller

Riva Palacio steht für:

 Municipio Riva Palacio, Verwaltungseinheit von Chihuahua, Mexiko